Badr El Kaddouri, calciatore marocchino
Omar El Kaddouri, calciatore belga naturalizzato marocchino